Wolfgang Wilmanns ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Wilmanns (Agronom) (1893–1968), deutscher Agrarwissenschaftler
 Wolfgang Wilmanns (Mediziner) (1929–2003), deutscher Mediziner